Естудья́нтес ( — студенти) — стандартна назва для спортивних команд учнів навчальних закладів в іспаномовному світі. Цю назву мають такі команди:

 в Аргентині:
 Естудьянтес (Буенос-Айрес) — спортивний клуб міста Касерос, передмістя Буенос-Айреса
 Естудьянтес (Парана) — спортивний клуб міста Парана
 Естудьянтес (футбольний клуб, Ла-Плата) — футбольний клуб міста Ла-Плата
 Естудьянтес дель Норте — футбольний клуб міста Буенос-Айрес
 в Іспанії:
 Естудьянтес (Мадрид) — баскетбольний клуб міста Мадрид
 у Мексиці:
 Естудьянтес Текос — футбольний клуб міста Сапопан
 у Перу:
 Естудьянтес де Медісіна — футбольний клуб міста Іка
 у Венесуелі:
 Естудьянтес де Мерида — футбольний клуб міста Мерида